

Patronyme 
 Hans Dorfner (1965-), footballeur allemand ;
 Otto Dorfner (1885-1955), relieur allemand ;